«Positively 4th Street» — песня американского певца и музыканта Боба Дилана. Была издана отдельным синглом на лейбле Columbia Records в 1965 году.

В США достигла 7 места (в чарте Billboard Hot 100), в Великобритании 8-го (в чарте UK Singles Chart).

В 2004 году журнал Rolling Stone поместил песню «Positively 4th Street» в исполнении Боба Дилана на 203 место своего списка «500 величайших песен всех времён». В списке 2011 года песня находится на 206 месте.

Примечания

Ссылки 
 

Синглы 1965 года
Песни, написанные Бобом Диланом
Песни Боба Дилана
Песни Byrds
Синглы Columbia Records
Песни 1965 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM